Die Liste der Gemeinden in Pará nach Einwohnerzahl gibt die Ergebnisse der Volkszählung 2010 für den brasilianischen Bundesstaates Pará wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Pará hat mit Stand 2013 gesamt 144 einzelne Städte, die municípios. Das 144. Munizip wurde zum 1. Januar 2013 der frühere Distrikt der Stadt Santarém: Mojuí dos Campos mit zum 1. Juli 2015 geschätzten 15.446 Einwohnern und läge somit an 115. Stelle.

Neuere Schätzungen der Einwohnerzahlen wurden durch das IBGE zum 1. Juli 2017, 1. Juli 2018 und 1. Juli 2019 veröffentlicht. Die nächste Volkszählung ist im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen gewesen, wurde aber aufgrund einer Pandemie verschoben.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE): Cidades Pará. Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

Para
 
!